Анастасия Потапова:
 Потапова, Анастасия Валерьевна (в девичестве Таранова; род. 1985) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в тройном прыжке. 
 Потапова, Анастасия Сергеевна (род. 2001) — российская теннисистка.